De Letse voetbalbeker 2010–2011 (Lets: Latvijas Kauss) was de 69ste editie van de strijd om de nationale voetbalbeker van Letland, die werd georganiseerd door de Letse voetbalbond (LFF). Het toernooi begon op 11 juli 2010 en eindigde op 15 mei 2011 met de finale in het Skonto stadions in de hoofdstad Riga. FK Ventspils won de beker voor de vijfde keer in de clubgeschiedenis (na 2003, 2004, 2005 en 2007) door FK Liepājas Metalurgs in de eindstrijd met 3-1 te verslaan. De winnaar plaatste zich voor de tweede kwalificatieronde van de UEFA Europa League 2011/12.

Schema

Zie ook
Lets voetbalelftal in 2010
Virslīga 2010
Lets voetbalelftal in 2011
Virslīga 2011

2011
Letland